Nordanus ist der (latinisierte) Familienname von:
 Brictius thom Norde, Brixius Nordanus († 1557), deutscher lutherischer Theologe
 Martinus Nordanus († 1620), deutscher Rechtswissenschaftler und Syndicus der Hansestadt Lübeck